Majorow (alternative Schreibweisen: Mayorov, Майоров) ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Borissowitsch Majorow (* 1957), sowjetischer Nordischer Kombinierer
 Boris Alexandrowitsch Majorow (* 1938), sowjetischer Eishockeyspieler
 Ilja Andrejewitsch Majorow (1890–1941), russischer Sozialrevolutionär
 Jewgeni Alexandrowitsch Majorow (1938–1997), sowjetischer Eishockeyspieler
 Leonid Sergejewitsch Majorow (1941–2019), russischer Generaloberst 
 Maxim Olegowitsch Majorow (* 1989), russischer Eishockeyspieler
 Nikita Majorow (* 1985), weißrussischer Schachspieler
 Oleg Iwanowitsch Majorow (* 1971), russischer Schachspieler